Tornau ist der Name folgender Orte in Sachsen-Anhalt:
 Tornau (Dessau-Roßlau), Ortsteil der Stadt Dessau-Roßlau
 Tornau (Gräfenhainichen), Ortsteil von Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg
 Tornau (Halle), Stadtteil von Halle (Saale)
 Tornau vor der Heide, Ortsteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 Tornau (Lützen), Ortsteil der Stadt Lützen im Burgenlandkreis
 Tornau (Stendal), Ortsteil der Stadt Stendal im Landkreis Stendal

Tornau steht außerdem für:
 Komitat Torna, ein ehemaliges Komitat im Königreich Ungarn
 Turňa (Fluss), ein Fluss in der Slowakei
 den deutschen Namen der Gemeinde Turňa nad Bodvou im Osten der Slowakei

Tornau ist der Name folgender Personen:
 Christian Tornau (* 1967), deutscher Altphilologe
 Fjodor Fjodorowitsch Tornau (1810–1890), russischer Offizier
 Friedrich Tornau (1877–1914), deutscher Geologe
 Hans Joachim Tornau (1923–2014), deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter (FDP)
 Joachim Schultz-Tornau (* 1943), deutscher Politiker
 Johann Tornau (1610–1662), brandenburgischer Staatsmann, siehe Johann Tornow 
 Otto Tornau (1886–1982), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler

Siehe auch:
 Tornow
 Dornau
 Torna